La vérité est ailleurs est le titre de plusieurs œuvres :
 La vérité est ailleurs,  épisode de la saison 10 de X-Files : Aux frontières du réel
 La vérité est ailleurs,  épisode de la saison 3 de Dr House
 La vérité est ailleurs, épisode en quatre parties constituant les premier et sixième épisode de la saison 10 et les premier et dixième épisode de la saison 11 de la série télévisée X-Files